El Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano (código UCI: VAI) es un equipo ciclista femenino italiano de categoría UCI Women's Continental Team, segunda categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.

Historia

Material ciclista

Clasificaciones UCI 
Las clasificaciones del equipo y de su ciclista más destacado son las siguientes:

Palmarés 
Para años anteriores véase: Palmarés del Aromitalia-Vaiano.

Palmarés 2022

UCI WorldTour Femenino

Calendario UCI Femenino

Campeonatos nacionales

Plantillas 
Para años anteriores, véase Plantillas del Aromitalia-Vaiano

Plantilla 2022

Referencias

Enlaces externos 
 
 Página Web Oficial

Equipos ciclistas Continentales Femenino
Equipos ciclistas Femeninos UCI
Equipos ciclistas de Italia